Палички — клітини-фоторецептори сітківки ока
 Палички, паличкоподібні бактерії, заст. бацили — бактерії паличкоподібної форми
 Палички — настільна гра
 Барабанні палички
 Палички для їжі

Паличка
 Паличка — літера розширеної кирилиці
 Диригентська паличка
 Чарівна паличка

Див. також 
 Палочка — село в Росії, у Верхньокетському районі Томської області
 Палиця
 Мікадо (гра)